Kleinmariazell steht für:

 Klein-Mariazell (auch Kleinmariazell), Ortschaft und Katastralgemeinde der Marktgemeinde Altenmarkt, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Kloster Klein-Mariazell mit der Basilika Klein-Mariazell in Altenmarkt, Niederösterreich
 Wallfahrtskirche Klein-Mariazell in Eichkögl, Steiermark, siehe Pfarrkirche Eichkögl
 Kleinmariazell, deutscher Name von Celldömölk, Gemeinde in Ungarn

Siehe auch:
 Kleinmariazellerforst
 Mariazell